Clarkton, une ville du comté de Bladen en Caroline du Nord.
 Clarkton, une ville du comté de Dunklin, dans le Missouri.